Az Újra hárman 2. rész című epizód a Bűbájos boszorkák 68. epizódja. A 4. évad 02. epizódja.

Epizódismertető
Az új Halliwell nővér Paige fiújába a forrás bújik, aki arra irányítja Paige-t hogy ölje meg a nővéreket.

Érdekesség

 Ez az epizód a sorozat első dupla epizódjának a második epizódja.
 Újra hárman 2. rész című epizódnak a magyarra fordított eredeti címe, ugyanaz ''Charmed again part 2.

Források 

Bűbájos boszorkák